

Sigle 
Loomis Radio Navigation, la prima designazione del sistema LORAN.

Codici 
 LRN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moses Lake Larson AFB (Stati Uniti)

Mineralogia 
 Lrn – abbreviazione di larnite

Note